Semet ist der ehemalige Name folgender Orte:

  Kalinkovo, eine Gemeinde im slowakischen Okres Senec

Semet ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Semet (* 1957), deutscher Politiker (FDP), MdB